Dirty Pretty Things kan syfta på:
 Dirty Pretty Things (film) – en film från 2002
 Dirty Pretty Things (band) – ett band startat 2005